Municipio de Lynn puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lynn (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wells.
 Municipio de Lynn (condado de Day, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Day.
 Municipio de Lynn (condado de Lincoln, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.
 Municipio de Lynn (condado de Moody, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Moody.
 Municipio de Lynn (condado de Henry, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Lynn (condado de Knox, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Knox.
 Municipio de Lynn (condado de Posey, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Posey.
 Municipio de Lynn (condado de Sioux, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Sioux.
 Municipio de Lynn (condado de St. Clair, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de St. Clair
 Municipio de Lynn (condado de McLeod, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de McLeod.
 Municipio de Lynn (condado de Clay, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Lynn (condado de Hardin, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hardin.
 Municipio de Lynn (condado de Lehigh, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lehigh.